Die Abkürzung DDE steht für:
 Delay Differential Equation, eine retardierte Differentialgleichung
 Developmental defects of enamel-Index
 Dichlordiphenyldichlorethen, ein Abbauprodukt des DDT
 Digitale Diesel Elektronik, ein elektronisches Steuergerät für Dieselmotoren
 Döbeln Hauptbahnhof (nach DS 100)
 Dynamic Data Exchange, eine Datentransfertechnologie zwischen Dokumenten
 Escort destroyer (Geleitzerstörer), eine Klassifikation der US Navy, die zwischen 1945 und 1962 benutzt wurde, siehe Zerstörer
 Dynamic Damper Effect, Funktion eines E-Pianos, die die Resonanz eines gedämpften Anschlags bei einem Hammerklavier simulieren soll

Die Abkürzung D.D.E. steht für:
 D.D.E., norwegische Rockband

Dde bezeichnet:
   (ḍḍē), den arabischen Buchstaben des Sindhi

Abkürzung